Ташлыкская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Ташлыкская волость (Аккерманский уезд) — в составе Бессарабской губернии
 Ташлыкская волость (Черкасский уезд) — в составе Киевской губернии
 Ташлыкская волость (Тираспольский уезд) — в составе Херсонской губернии